Гран-при Великобритании 1986 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл в Брэндс-Хэтче, Великобритания. Соревнования состоялись 13 июля 1986 года.
 


Гонка 

|}

 Жак Лаффит сломал обе ноги в стартовой аварии и больше не принимал участия в гонках.
 Последний Гран-при Великобритании, проведенный на Брэндс-Хэтче.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании